Salzborn ist der Familienname folgender Personen:

 Édouard Salzborn (1927–2013), französischer Fußballspieler
 Erhard Salzborn (1939–2020), deutscher Physiker
 Samuel Salzborn (* 1977), deutscher Politikwissenschaftler und Hochschullehrer
Siehe auch:
 Salzbrunn